A Gruta dos Palhares está localizada no município de Sacramento, no estado de Minas Gerais, Brasil.

É considerada a maior gruta de arenito da América Latina, comportando em seu primeiro vão aproximadamente cinco mil pessoas.

Apesar de suas grandes dimensões, ainda não foi muito bem explorada, tendo sido explorados poucos cômodos de suas incontáveis galerias.

Ligações externas 
 

Palhares